«Ramona» puede referirse a:

Obras artísticas 
 Ramona (1889), novela ambientada en el sur de California, escrita por Helen Hunt Jackson:
 Ramona (1910), cortometraje dirigido por D. W. Griffith.
 Ramona (1916), película dirigida por Donald Crisp.
 Ramona (1928), película dirigida por Edwin Carewe.
 Ramona (1936), película dirigida por Henry King.
 Ramona (2000), telenovela mexicana.
 Doña Ramona (1918), novela del autor uruguayo José Pedro Bellán (1889-1930);
 Doña Ramona (1982), obra teatral de Víctor Manuel Leites.
 Ramona (1971), sencillo de Quilapayún.
 Ramona (2017), serie de televisión chilena.
 Oh, Ramona! (2019), Película rumana dirigida por Cristina Jacob.

Toponimia 
 Ramona, municipio de la provincia de Santa Fe, Argentina.
 Ramona, localidad de California, EE.UU.
 Ramona, aldea situada en el Condado de Marion, Kansas, EE.UU.
 Ramona Beach, playa en el Condado de Oswego, Nueva York, EE.UU.

Náutica 
 polacra que sirvió a las Provincias Unidas del Río de La Plata.

Referencias